Le Havre è un comune francese nella regione della Normandia. Il nome può riferirsi anche a:

 Havre Athletic Club –  società calcistica francese di Le Havre
 Le Havre – gioco da tavolo di Uwe Rosenberg
 Miracolo a Le Havre (Le Havre) – film del 2011

Pagine correlate 
Havre